Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1972 — пятый чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в городах Будни, Лулео и Шеллефтео (Швеция) с 26 марта по 2 апреля 1972 года. Чемпионом Европы стала юношеская сборная Швеции.

Группа А

Составы команд

СССР 

Старший тренер Николай Эпштейн, тренер Борис Майоров.

Итоговая таблица 

Сборная Норвегии выбыла в группу В.

Команда всех звезд и лучший бомбардир

Группа В 
Матчи прошли с 25 по 30 марта 1972 года в городе Лисс (Швейцария).

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Стыковые матчи 

Сборная Швейцарии вышла в группу А.

Примечания

Ссылки 
 Архив

1972 год в хоккее
A
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции
Март 1972 года
Апрель 1972 года
Спорт в Швеции в 1972 году
Чемпионаты Европы в 1972 году